Mönter ist der Familienname folgender Personen:

 Friedhelm Mönter (1946–2009), deutscher Journalist und Radiomoderator 
 Gregor Mönter (* 1967), deutscher Comedy-Darsteller und Coach/Dramaturg für andere Künstler 
 Petra Mönter (* 1962), deutsche Autorin